Hortigüela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hortigüela (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Hortigüela (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar